Димитър Колев Бочев – Бочката е български актьор.

Биография 
Роден е в село Войнягово на 30 декември 1926 г. Завършва ВИТИЗ „Кръстьо Сарафов“ през 1953 г. със специалност актьорско майсторство в класа на Филип Филипов. Работи в Народния театър „Иван Вазов“ в София (1953-1966) и в Сатиричния театър „Алеко Константинов“ (1966). Умира на 7 май 1987 г.

Награди и отличия 
 Орден „НРБ“ II степен (1986)

Театрални роли 
 „Вражалец“ (Ст. Л. Костов) – Щерю
 „Чайка“ – Медведенко
 „Суматоха“ (Радичков) – зеленото дърво
 „Ревизор“

Телевизионен театър 
 „В деня на сватбата“ (1966) (Виктор Розов)
 „Вражалец“ (1970) (Ст. Л. Костов) (първа реализация)

 Радиотеатър
 „Боян Магесникът“ (1980) (Кирил Христов)

Филмография

Външни препратки 
  
  Димитър Бочев в КиноПоиск

Български актьори и актриси
Български театрални актьори и актриси
Възпитаници на НАТФИЗ
Носители на орден „Народна република България“ II степен
Хора от област Пловдив
Починали в София